Альфа Этники 1963/1964 () — 28-й сезон чемпионата Греции по футболу.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Чемпионат Греции на rsssf.com

1963/1964
Греция
Греция
1963 год в Греции
Спорт в Греции в 1964 году